The King ("il re" in lingua inglese) può significare:

Cinema 
 The King – film del 1930 diretto da James W. Horne e Charley Rogers
 The King – film del 2005 diretto da James Marsh
 The King () – film del 2017 diretto da Han Jae-rim
 Il re (The King) – film del 2019 diretto da David Michôd

Musica 
 The King – album dei Teenage Fanclub del 1991
 Ill Ray (The King) – singolo dei Kasabian del 2017
 The King – singolo degli Enter Shikari del 2020
 The King – nome d'arte del cantante nordirlandese James Brown
 The King – soprannome del musicista Elvis Presley

Altro 
 The King – soprannome del cestista LeBron James